Gökhan Kılıç – turecki sztangista
 Şerif Kılıç – turecki zapaśnik
 Songül Kılıç – turecka lekkoatletka
 Yakup Kılıç – turecki bokser
 Yasin Kılıç – turecki zapaśnik